Больё-сюр-Дордонь:

 Больё-сюр-Дордонь — коммуна на юго-западе Франции, департамент Коррез, регион Лимузен. 
 Больё-сюр-Дордонь — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.